Price kan syfta på:

Personer
 Adam Price, flera personer
 Adam Price (manusförfattare) (född 1967), dansk manusförfattare
 Adam Price (politiker) (född 1968), brittisk politiker
 Adolph Price (1805–1890), dansk skådespelare
 Alan Price (född 1942), brittisk organist, sångare och låtskrivare
 Anthony Price (1928–2019), brittisk författare och journalist

 Birgitte Price
 Bonamy Price
 Brian Price

 Carey Price

 David Price, flera personer
 David Price (basebollspelare)
 David Price (boxare)
 David Price (politiker)
 DeAnna Price
 Dolours Price
 Demetrius Price
 Dennis Price

 Ellen Price (1878–1968), dansk balettdansös och skådespelare
 Emory H. Price (1899–1976), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Florida
 Eugenia Price (1916–1996), amerikansk författare

 Harry Price (1881–1948), brittisk parapsykologisk forskare

 James Price (1761–1805), brittisk-dansk skådespelare
 James Price den yngre (1801–1865), dansk skådespelare
 James Hubert Price (1878–1943)), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Virginia
 John Price (1913–1996), dansk skådespelare och regissör
 Juliette Price (1831–1906), dansk balettdansös
 Julius Price (1833–1893), dansk dansare

 Katie Price, känd som Jordan (född 1978), brittisk fotomodell, författare och sångerska
 Kelly Price (född 1973), amerikansk R&B/Soul-sångerska

 Leontyne Price (född 1927), amerikansk operasångerska, sopran
 Lindsay Price (född 1976), amerikansk skådespelare
 Lloyd Price (1933–2021), amerikansk sångare

 Mark Price
 Marcus Price
 Megyn Price

 Nancy Price
 Neil Price
 Nick Price
 Niko Price

 Olivia Price

 Ray Price
 Reynolds Price
 Richard Price
 Robert M. Price
 Rodman M. Price
 Rosalia Price

 Samuel Price
 Sterling Price
 Steven Price
 Stuart Price
 Susan Price

 Thomas Price
 Thomas Price (roddare)
 Tom Price, flera personer
 Tom Price (amerikansk politiker)
 Tom Price (brittisk politiker)
 Tommy Price

 Vincent Price

 Waldemar Price

 Price (släkt) – dansk släkt

Geografi

Australien 

 Port Price, ort, South Australia, Yorke Peninsula,

Kanada 

 Price (kommun), Québec, Bas-Saint-Laurent,

USA 

 Price, Utah, countyhuvudort, Carbon County,

Se även
The Prize –  svensk TV-film från 1986
 Mount Price

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn